CSAV steht als Abkürzung:

 für Compañía Sud Americana de Vapores, eine chilenische Reederei
 in der Schreibweise ČSAV, für die Tschechoslowakische Akademie der Wissenschaften

CSAV